Золотий диск — спеціальний приз у вигляді золотої платівки для виконавців, у яких наклад записів перевищив визначену кількість: у Великій Британії — 100 тис., в США — 500 тис. примірників і т. д. Перевищення «золотого» накладу у два та більше
разів робить Золотий диск платиновим. Діамантовий диск у США присуджується за наклад понад 10 млн примірників.

Серед володарів найбільшої кількості призів — як естрадні виконавці (Каунт Бейсі, Елвіс Преслі, Елла Фіцджеральд, Джиммі Хендрікс, Пол Маккартні, гурти «Бітлз», «Роллінг Стоунз» та інші), так і видатні виконавці класичної музики (Б. Джільї, Плачідо Домінго, Монсерат Кабальє, Енріко Карузо, Ієгуді Менухін, М. дель Монако, Святослав Ріхтер, Лучано Паворотті, Леопольд Стоковський та ін.).

Першим сертифікованим золотим диском у США при продажі понад 1 млн. 200 тис. примірників став запис пісні «Чатануга чу-чу» із фільму «Серенада Сонячної долини», записаний у 1941 році оркестром Глена Міллера та Дороті Дандрідж.

Україна 
В Україні золотим диском вважається запис із об'ємом продаж у 50 тис. примірників, платиновим — 100 тис., діамантовим — 500 тис.

Обсяги продажів для золотих дисків у інших країнах див. у статті Сертифікація музичних записів.

Див. також 
 Сертифікація музичних записів
 Список сертифікацій продажів музичних записів

Примітки

Джерела 
 
 Золотой диск Росии 
 The Best Selling Albums Ever… Worldwide 

Музика